Листвен:
 Великий Листвен — село в Городнянском районе Черниговской области (Украина).
 Малый Листвен — село в Репкинском районе Черниговской области (Украина).